Arry (Mosela)
 Arry (Somme)